Константин Иванович Орловский:
 Орловский, Константин Иванович (1810—1876) — тифлисский гражданский губернатор, тайный советник.
 Орловский, Константин Иванович (1913—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.